Proporcionalidade pode se referir a:

Proporcionalidade (matemática), uma relação matemática especial entre duas quantidades
Proporcionalidade (física)

Casos específicos (física e matemática)
proporção direta; 
proporção inversa; 
variação com o inverso do quadrado.
variação com o quadrado
variação com o cubo

Proporção pode se referir a:
Proporção (arquitetura) descreve os relacionamentos entre elementos de design
Proporções corporais

Proporcional pode se referir a:
Um sistema de controle proporcional é um tipo de sistema de controle de realimentação linear.
Representação proporcional em sistemas eleitorais

Desambiguação